Посёлок 3-й склада, 3-й склад — посёлок в Кемеровской области России, входит в состав Анжеро-Судженского городского округа. Население  человек ().

История

География 
Посёлок расположен в Кузнецкой котловине, в лесной местности, у р. Левые Козлы. Уличная сеть не развита.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения на 2010 год, в посёлке проживало 40 человек (по 20 мужчин и 20 женщин, по 50 % каждая когорта).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от 46 жителей.

Инфраструктура

Транспорт 
Дорога от ул. Гайдара пос. 348-го Квартала.

Примечания 

Населённые пункты Анжеро-Судженского городского округа